Мартинович (, , ) — белорусская, сербская и хорватская фамилия; образована от имени Мартин.

Известные носители 
 Мартинович, Александр Андреевич (род. 1946) — белорусский писатель, критик, литературовед.
 Мартинович, Бранислав (род. 1937) — югославский борец греко-римского стиля.
 Мартинович, Виктор Валерьевич (род. 1977) — белорусский журналист, искусствовед и писатель.
 Мартинович, Владимир Александрович (род. 1978) — белорусский теолог и исследователь сект, руководитель Отдела по вопросам новых религиозных движений Минской епархии Русской православной церкви.
 Мартинович, Глафира Сергеевна (род. 1989) — белорусская гимнастка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в групповом многоборье.
 Мартинович, Денис Александрович (род. 1986) — белорусский историк, литературный и театральный критик, журналист.
  (род. 1983) — боснийский футболист.
 Мартинович, Игнац (1755—1795) — организатор движения «венгерских якобинцев».
 
 Мартинович, Митар (1870—1954) — генерал югославской армии.
 Мартинович, Михаил Алексеевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Мартинович, Никола (1915—1943) — югославский военный, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Мартинович, Петар Никола (1897—1984) — югославский биолог.
 Мартинович, Ратко (1915—1994) — югославский сербский военачальник, генерал-подполковник Югославской народной армии, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 
 Мартинович, Слободан (1945—2015) — югославский и сербский шахматист.
 Мартинович, Станко (1916—1943) — югославский черногорский партизан, санитарный врач Народно-освободительной армии Югославии, Народный герой Югославии.

См. также

Примечания